Пётр Телюк:
 Телюк, Пётр Захарович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Телюк, Пётр Михайлович (род. 10 марта 1941) — руководитель Бориславского Народного самодеятельного театра для детей и юношества.